Die Rakuten Japan Open Tennis Championships 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 9. Oktober 2011 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Peking die China Open gespielt, die genau wie die Rakuten Japan Open Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal. Im diesjährigen Finale verlor er in drei Sätzen gegen Andy Murray. Dies war sein vierter ATP-Titel in diesem Jahr und insgesamt der zwanzigste seiner Karriere. Im Doppel traten Eric Butorac und Jean-Julien Rojer zur Titelverteidigung an, sie schieden jedoch im Viertelfinale aus. Nach seinem Triumph im Einzel konnte Murray anschließend zusammen mit seinem Bruder Jamie auch das Doppelfinale gewinnen, wo sie František Čermák und Filip Polášek in zwei Sätzen besiegten. Für die Brüder war es der zweite gemeinsame Titel; der letzte lag rund ein Jahr zurück. Jamie hatte jedoch in diesem Jahr mit einem anderen Partner schon einen weiteren Titel gewinnen können.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.214.500 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.341.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 2. Oktober 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Kōtō